Úherce può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Úherce, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Úherce, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem